Ljuban kan syfta på:
 Ljuban, Belarus, ort i Minsks voblast, Belarus
 Ljuban, Ryssland, ort i Leningrads oblast, Ryssland